Мартин-Элизабет Мерсье-Деклу (; 16 декабря 1956, Париж — 20 апреля 2004, Сен-Флоран, Корсика) — певица и музыкант родом из Франции, прославившаяся как начинательница стиля worldbeat, сочетавшего в себе элементы этники и классической эстрадной музыки. Практиковалась также как художница и поэтесса.

Биография 

Воспитывавшаяся в Лионе, в юности Мартин-Элизабет перебралась в Париж, рассчитывая начать обучение в школе искусств. В городе она познакомилась с Мишелем Эстебаном, ставшим позже её верным партнёром; по его словам, всё своё свободное время она тратила на чтение, рисование и сочинение стихов. Вместе с ним она организовала первый во Франции панк-фэнзин «Rock News». Вскоре они приобрели в Париже своеобразную известность как местные Макларен и Вествуд, во многом благодаря лавочке Эстебана под названием «Harry Cover», где продавалась «панковская» одежда и музыкальные записи.

В декабре 1975 года Мартин-Элизабет, прозванная Эстебаном «Лиззи» на английский манер, побывала вместе с ним в Нью-Йорке, где познакомилась с Ричардом Хеллом (позже он сделал Лиззи прототипом Криссы, подруги главного героя, в своем романе «Погнали!») и Патти Смит, которая стала её хорошей приятельницей; в 1977-м же она переехала в США насовсем. Первым музыкальным проектом Лиззи стал «перформанс-арт коллектив» Rosa Yemen, организованный ею со знакомым гитаристом. Примерно в это же время вышла её первая книга «Desiderata», — сборник рисунков и стихотворений, созданный в соавторстве со Смит и Хеллом.

EP Rosa Yemen, ставший классикой в то время только начинавшегося стиля ноу-вейв, был издан в 1978 году фирмой Мишеля Эстебана и Майкла Зильки ZE Records, с которой сотрудничали такие именитые музыканты, как Лидия Ланч и Suicide. Годом позже там же вышел первый сольный альбом Лиззи, Press Color, сочетавший в себе элементы электронной музыки, пост-панка, ноу-вейв и классического диско. Половина альбома состояла из перепевок чьих-либо песен, среди которых — «Fire» Артура Брауна, заглавная тема из телесериала «Миссия невыполнима» и классическая поп-песня «Fever», переименованная на альбоме в «Tumor». 

Второй альбом Лиззи, Mambo Nassau, записанный на Багамах, знаменовал собою отход от классического ноу-вейв; в нём ярче проявилось влияние фанка и этнической музыки, стилистически он напоминал некоторые работы Talking Heads. Через три года после его выхода в 1981 году певица начала путешествие по Африке. Её третий альбом, озаглавленный по имени певицы и позже изданный заново под названием Zulu Rock, был записан с музыкантами из ЮАР в столице Республики; на нём Лиззи окончательно порвала с электроникой, сделав упор на народные мотивы. Вопреки всем ожиданиям, песня «Mais où Sont Passées les Gazelles», изданная синглом, стала во Франции хитом, а сам Zulu Rock называли «альбомом года». За ним последовали One 4 The Soul, записанный в Бразилии с джазменом Ч. Бейкером, и Suspense, последний альбом певицы, над которым она работала вместе с Марком Каннингемом из экспериментального ансамбля Mars. После этого Лиззи посвятила себя живописи, изредка включаясь во всевозможные музыкальные проекты и сочиняя саундтреки для кино; в 1995 г. она вернулась к музыке, записала альбом, но в продаже он так и не появился (позднее несколько треков с него вошло в сборник Best Off, изданный уже после смерти Мерсье). Свои последние годы она провела на Корсике, рисуя и сочиняя стихи; там же она продолжала работать над своим романом «Buenaventura», начатым во время поездки в Швейцарию в 80-х. Издан он так и не был.

В 2003 у певицы был выявлен рак. Годом позже она скончалась в своём доме на Корсике; незадолго до её смерти на ZE Records были изданы заново альбомы Press Color (вместе с EP Rosa Yemen и бонус-треками) и Mambo Nassau. Прах покойной, согласно её воле, был развеян над морем.

Дискография

Альбомы 

 Press Color (ZE Records, 1979, переиздан в 2003)
 Mambo Nassau (ZE Records,1981, переиздан в 2003)
 Lizzy Mercier Descloux (ZE Records, 1984, переиздан в 2006 под названием Zulu Rock)
 One 4 The Soul (Polydor, 1986)
 Suspense (Polydor, 1988)

Синглы, EP 

 Rosa Yemen EP (1978)
 Fire (1971)
 Funky Stuff/Mambo Nassau (1981)
 Don't You Try To Stop Me (1982)
 Maita (1983)
 Wakwazulu Kwezuzulu Rock (1984)
 Mais où Sont Passées les Gazelles (1984)
 Fog Horn Blues (1985)
 Calypso Moguls (1986)
 Guele D'Amour (1988)
 Hard Boiled Babe Edits (сборник ремиксов на песню «Hard-Boiled Babe», 2012)

Сборники 

 Best Off (ZE Records, 2006)
 From Heaven With Love (ZE Records, 2011)

VA compilations 

 ZEtrospective (ZE Records, 1989). Включает в себя композицию: «Jim On The Move» (Press Color, 1979)
 Hashisheen: The End of Law (Bill Laswell — Sub Rosa, 1999). Включает в себя композицию: «Morning High» (дуэт с Патти Смит на стихотворение Рембо «Matinée d’ivresse»/«Утро опьянения»; записана специально для этого сборника, прежде не издавалась).
 Frenchy But Chic (Virgin Records France, 1994). Включает в себя композицию: «Wawa» (Press Color, 1979)
 N.Y. No Wave (ZE Records, 2003). Включает в себя композиции: «Wawa» (Press Color, 1979), «Rosa Vertov» (Rosa Yemen EP, 1978), «Torso Corso» (Press Color), «Decryptated» (Rosa Yemen EP), «Larousse Baron Bic» (Rosa Yemen EP), «Herpes Simplex» (Rosa Yemen EP).
 New York Noise: Dance Music From the New York Underground 1978—1982 (Soul Jazz Records, 2003, в рамках серии «New York Noise»). Включает в себя композицию: «Wawa» (Press Color, 1979)
 Rare Trax 31: The French Connection. Pop aus Frankreich von gestern bis heute (Rolling Stone Deutschland, 2003, в рамках серии «Rare Trax»). Включает в себя композиции: «Les Baisers D'amants» (би-сайд с сингла «Maita», 1983), «Mission Impossible»  (Press Color, 1979)
 Mutant Disco, vol. 1 (ZE Records, 2004). Включает в себя композицию: «Funky Stuff» (Mambo Nassau, 1981)
 Mutant Disco, vol. 2 (ZE Records, 2004). Включает в себя композиции: «Mission Impossible» (Press Color, 1979), «Fire» (Press Color)
 Undercover (ZE Records, 2004). Включает в себя композицию: «Let's Get It On» (раньше не издавалась)
 B loves ZE (ZE Records, 2007). Включает в себя композицию: «Torso Corso» (Press Color, 1979)
 Funky Nassau: The Compass Point Story 1980—1986 (Strut, 2008). Включает в себя композицию: «Lady O K'pele» (Mambo Nassau, 1981)
 Des jeunes gens modernes (Born Bad Records, 2008). Включает в себя композицию: «Torso Corso» (Press Color, 1979)
 ZE 30 (ZE Records, 2010). Включает в себя композицию: «Hard-Boiled Babe» (бонус-трек с переиздания «Press Color»).
 Bustin' Out: New Wave to New Beat: The Post Punk Era 1979—1981 (Bustin' Out, 2010). Включает в себя композицию: «Fire» (Press Color, 1979)
 Ze Sound of N.Y.C. — Manhattan 80's Soundtrack (Les Inrockuptibles, 2011). Включает в себя композицию: «Fire» (Press Color, 1979)

Примечания

Ссылки 
 Lizzy Mercier Descloux на официальном сайте ZE Records (обновленная версия)
 Lizzy Mercier Descloux. Биография, фото, галерея художественных работ на сайте ZE Records (устаревшая версия)
 Lizzy Mercier Descloux на AllMusic.com

Музыканты по алфавиту
Певцы и певицы Франции
No Wave
Родившиеся в 1956 году
Умершие в 2004 году